Stany USA według współczynnika dzietności.

Przypisy 

 
Demografia Stanów Zjednoczonych
Współczynnik urodzeń